Ulysses kan syfta på:

 Ulysses – det romerska namnet på Odysseus
 Odysseus (roman) – en bok av James Joyce (engelska: Ulysses)
 Ulysses (rymdsond) – en rymdsond
 Ulysses, Kansas – en stad i Grant County
 Kvarteret Ulysses – ett kvarter i Gamla stan, Stockholm
 5254 Ulysses – en asteroid